USS Pyro (AE–1) — бойовий корабель США, був закладений 9 серпня 1918 року.
 субмарина AE1 — дизель-електричний підводний човен Австралії, початок ХХ ст.

Примітки